Oliver Marach e Fabrice Martin erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Jonathan Erlich e Scott Lipsky.

In finale Raven Klaasen e Rajeev Ram hanno sconfitto Treat Huey e Maks Mirny con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (campioni)

 Treat Huey /  Maks Mirny (finale)
 Oliver Marach /  Fabrice Martin (primo turno)

Wildcard 

  Philip Bester /  Peter Polansky (primo turno)

 Bjorn Fratangelo /  Taylor Fritz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2017